Чемпионат России по футболу среди женщин прошёл в 1996 году с 27 апреля по 21 сентября. Из-за малого числа команд соревнования во второй лиге решили не проводить, включив всех желающих в первую лигу.

Перед началом сезона испытывавший финансовые проблемы коллектив СИМ (Москва) присоединился к Текстильщик (Раменское) и в чемпионате выступала команда 
ТЕКСТИЛЬЩИК-СИМ.

В рамках подготовки к чемпионату ЦСК ВВС и Чертаново-СКИФ участвовали в Кубке чемпионов Содружества 1996.

ВЫСШАЯ ЛИГА

Итоговая таблица 
{| class="standard" style="text-align: center;"
!width=30|Место
!|Команда
!width=10|И
!width=10|В
!width=10|Н
!width=10|П
!width=50|М
!width=10|О
|- style="background:#bbeebb" align=center
|||ЦСК ВВС (Самара)||22||20||1||1||82-12||61
|- style="background:#bbeebb" align=center
|||Энергия (Воронеж)||22||20||0||2||87-6||60
|- style="background:#bbeebb" align=center
|||'Лада (Тольятти)||22||18||1||3||62-19||55
|-
|4||Калужанка (Калуга)||22||13||2||7||45-23||41
|-
|5||Сибирячка (Красноярск)||22||10||2||10||40-36||32
|-
|6||Кубаночка (Краснодар)||22||9||2||11||33-43||29
|-
|7||КАМАЗ (Набережные Челны) ||22||9||1||12||27-39||28
|-
|8||Идель (Уфа)||22||7||4||11||20-34||25
|-style="background:#FFF0F5;" align=center
|9||Текстильщик-СИМ (Раменское)  ||22||5||5||12||24-37||20
|-
|10||Чертаново-СКИФ (Москва)||22||5||4||13||24-44||19
|-style="background:#FFF0F5;" align=center
|11||Волжанка (Чебоксары) ||22||3||3||16||11-51||12
|-style="background:#FFF0F5;" align=center
|12||Сююмбике-Зилант (Зеленодольск)  ||22||0||1||21||2-113||1
|-
|}
 в 1997 году завод КамАЗ отказался финансировать КАМАЗ (Набережные Челны) и команда прекратила существование. Сююмбике-Зилант (Зеленодольск) - из-за отсутствия финансирования прекратил существование. Текстильщик-СИМ (Раменское) в связи с финансовыми трудностями перешла в Первую лигу.

 Бомбардиры 
  39 Босикова (Энергия)
  32 Кононова (ЦСК ВВС)
  16 Халимдарова (Энергия)
  15 Барбашина (Энергия)

 ПЕРВАЯ ЛИГА 

 Финал Кубка России См. Кубок России по футболу среди женщин 1996''

Энергия (Воронеж) - ЦСК ВВС (Самара) 4:1, 3:1

Ссылки 
 На rsssf.com
 СМИ

Чемпионаты России в 1996 году
Футбол в России в 1996 году
1996 год в женском футболе